Maulde bezeichnet

 Maulde (Nord), französische Gemeinde im Département Nord
 Maulde (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vienne
 Maulde (Tournai), Stadtteil der belgischen Stadt Tournai

Siehe auch:
 Maude